Con il termine di tubuli malpighiani in zoologia vengono designati i seguenti organi:

 Tubuli malpighiani degli insetti, organo escretore degli insetti assimilabile per funzione a quella dei reni per i vertebrati.

 Tubuli malpighiani dei ragni, organo escretore dei ragni, presente nell'opistosoma.